C64 peut faire référence à :

 Commodore 64, un ordinateur personnel conçu par Commodore Business Machines Inc ;
 Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassinet, d'après la classification internationale des maladies ;
 L'amas de Tau du Grand Chien, l'amas ouvert dans la constellation du Grand Chien, noté C64 au Catalogue de Caldwell.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres